

Toponymes 
 Chaco (du quechua chaqu, « chasse »), toponyme pouvant désigner :
 le Gran Chaco, région géographique de l'Amérique du Sud
 la province du Chaco en Argentine
 la province de Gran Chaco, dans le département de Tarija en Bolivie
 le Chaco, région du Paraguay
 le Chaco sec et le Chaco humide, écorégions du WWF en Amérique du Sud
 Chaco Canyon, grande vallée dans le Nouveau-Mexique, aux États-Unis, noyau de la culture anasazi.

Biologie 
 Chaco, genre d'araignées, dans la famille des Nemesiidae

Cinéma 
 Chaco, film italien de Gino Mangini sorti en 1971
 , film argentino-bolivien de Diego Mondaca sorti en 2020

Voir aussi 
 la guerre du Chaco (1932-1935), entre la Bolivie et le Paraguay
 le parc national Chaco, dans la province de Chaco en Argentine

Homonymie de toponyme